Асијентос има више значења:

 Општина Асијентос (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Асијентос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику